

France

Savoie 
 Barrage du Chevril
 Lac du Chevril

Italie

Vallée d'Aoste 
 Pont de Chevril